Квалификация (отборочный турнир) 14-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в мае 1985 года. Всего в квалификации приняли участие 17 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Нидерланды (страна-организатор), СССР, Польша, Болгария, Италия, Чехословакия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Англия, Бельгия, Венгрия, ГДР, Греция, Израиль, Испания, Люксембург, Норвегия, Португалия, Румыния, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа А 
10—16.05.1985. Мальмё (Швеция)

Группа В

Группа С 
15—19.05.1985. Марибор (Югославия)

 15 мая: Финляндия — Португалия 3:0 (15:5, 15:11, 15:5); Югославия — Испания 3:2 (4:15, 11:15, 15:5, 15:13, 16:14).
 16 мая: Финляндия — Венгрия 3:1 (15:12, 15:12, 12:15, 16:14); Югославия — Португалия 3:0 (15:1, 15:5, 15:11).
 17 мая: Испания — Венгрия 3:0 (15:12, 15:5, 15:6); Финляндия — Югославия 3:2 (11:15, 11:15, 15:13, 15:12, 16:14).
 18 мая: Испания — Финляндия 3:1 (10:15, 15:11, 15:6, 15:10); Венгрия — Португалия 3:0 (15:6, 15:8, 15:13).
 19 мая: Испания — Португалия 3:0 (15:0, 15:0, 15:9); Югославия — Венгрия 3:1.

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1985 года получили по две лучшие команды из групп — Франция, Румыния, Испания, Швеция, Греция, Югославия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1985 год в волейболе
Чемпионаты Европы в 1985 году
Май 1985 года